Unter dem Dachverband der Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) wurden 1987 erstmals Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf ausgerichtet. 1987 starteten die Europameisterschaften in West-Berlin mit zwei Wettbewerben für die Herren im Einzel und in der Mannschaft, 1989 in Modena traten auch die Damen erstmals im Modernen Fünfkampf im Einzel und in der Mannschaft an. Bis 1999 erfolgte die Austragung der Meisterschaften bei den Herren und Damen an verschiedenen Orten. Seit 2000 werden alle Meisterschaften in einer gemeinsamen Veranstaltung durchgeführt. 1991 wurde bei den Herren und 1995 bei den Damen ein Staffelwettbewerb eingeführt, 2012 wurde als letzter Wettbewerb eine Mixedstaffel eingeführt, so dass momentan sieben Wettbewerbe zu dem offiziellen Programm zählen.

Austragungsorte

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website der UIPM (englisch)
 Ergebnisse ab 2006 (englisch)
  (englisch)